Assa – rzeka w Kirgistanie
 Assa – miasto w Maroku
 Assa – film z 1987 r.